Null peut faire référence à :

Science, technologie et mathématiques

Informatique 
 Null (SQL) (ou NULL), un marqueur spécial et mot-clé dans SQL indiquant que quelque chose n'a pas de valeur,
 Caractère nul, le caractère ASCII de valeur zéro, également désigné par NUL, souvent utilisé comme un indicateur de fin, de séparation ou de remplissage. Ce symbole n'a pas de représentation visuelle,
 Null, valeur, constante ou mot clef présent dans de nombreux langages informatiques et qui désigne l'état d'un pointeur qui n'a pas de cible ou d'une variable qui n'a pas de valeur,
 :/dev/null, un fichier spécial qui supprime toutes les données écrites dessus,
 Modem null, un type de modem,
 Patron de conception de l'objet null, un patron de conception logiciel utilisant un objet au comportement neutre,
 Pointeur Null (parfois écrit NULL, nil ou None), utilisé en programmation pour représenter une valeur non initialisée, non-définie, vide ou invalide,
 Null route, un chemin de réseau qui ne va nulle part,
 Chaîne nulle, une chaîne de caractères de longueur zéro (en informatique et en théorie des langages formels),
 Chaîne de caractères terminée par null, une chaîne de caractères dont la longueur est déterminée par le premier caractère null qui y est contenu (dans le langage de programmation C et langages apparentés),
 Type nullable, une caractéristique de certains langages de programmation statiquement typés qui permet à un type de données d'avoir la valeur spéciale NULL.

Mathématiques 
 Null (mathématiques), une valeur nulle dans plusieurs branches des mathématiques

Physique 
 Null (physique), un point dans un champ où la quantité de champ est nulle
 Null (radio), un concept en électromagnétisme où la force du signal est nulle

Arts et médias

Musique 
 KK Null (né en 1961), musicien japonais
 The Null Corporation un label de musique
 Null (EP du groupe Intronaut), 2006
 Null (EP du group Fœtus), 1995

Autres médias 
…